Olaszország már az első, az 1896-os athéni olimpiai játékokon ott volt a részt vevő 13 nemzet között, és azóta valamennyi téli és nyári olimpián szerepelt, kivéve az 1904-es nyári játékokat.

Olaszország három alkalommal adott otthont a játékoknak:
 1956. évi téli olimpiai játékok, Cortina d’Ampezzo
 1960. évi nyári olimpiai játékok, Róma
 2006. évi téli olimpiai játékok, Torino

Az olasz sportolók eddig 663 érmet nyertek, és ezzel az összesített olimpiai éremtáblázat harmadik helyét foglalják el az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió után.

Az Olasz Nemzeti Olimpiai Bizottság 1908-ban alakult meg, a NOB 1915-ben vette fel tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Gianni Petrucci.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon